The Girl from Chicago – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Girl from Chicago – film del 1927 diretto da Ray Enright
The Girl from Chicago – film del 1932 diretto da Oscar Micheaux